Крепен може да се односи на:

 Крепен (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Крепен (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Крепен (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн